«БТА Банк» — казахстанский банк. Головной офис располагался в Алма-Ате. В июне 2015 года сдал банковскую лицензию и вышел из банковской системы Казахстана.

История 

В 1991 году на основе казахстанского отделения Промышленного банка СССР был образован Казахский республиканский банк Государственного коммерческого промышленно-строительного банка «Туранбанк». В том же году на его основе был создан Казахский акционерный банк «Туранбанк». В 1992 году банк был переименован в Банк Внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан «Alem Bank Kazakhstan».

Закрытое акционерное общество «БанкТуранАлем» было создано 15 января 1997 года на основании Постановления правительства Республики Казахстан О реорганизации казахского акционерного банка «Туранбанк» и акционерного банка «АлемБанк Казахстан». ЗАО «БанкТуранАлем» с 1 октября 1998 года переименовано в ОАО «Банк ТуранАлем», а затем — в АО «Банк ТуранАлем».

19 декабря 2004 года на охоте погиб председатель правления «Банка Туран Алем» Ержан Татишев. В 2017 году Муратхан Токмади, в руках которого выстрелило ружьё, в эфире телеканала КТК, а затем и в суде признал, что лично застрелил Татишева по заказу Аблязова, который после трагедии возглавил банк.

Весной 2008 года банк провёл ребрендинг, в результате которого были изменены название, логотип и фирменный стиль банка.

2 февраля 2009 года банк был национализирован в связи финансовым мировым кризисом.

В 2009—2010 годах БТА Банком была осуществлена реструктуризация определённой финансовой задолженности. В рамках данного процесса указанная задолженность снизилась с $16,65 млрд до $4,2 млрд, доля Фонда «Самрук-Казына» увеличилась до 81,48 % капитала, внутренние и внешние кредиторы стали акционерами банка, владеющими 18,5 % капитала.

В связи с ухудшением финансового положения БТА Банка в течение 2011 года, относительной ограниченностью в ликвидных средствах и отрицательным финансовым результатом, в 2012 году БТА Банком объявлена повторная реструктуризация, в рамках которой определённая финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, была аннулирована. В обмен на это кредиторы получили денежные средства в размере $1618 и новые облигации на сумму $750 млн.

БТА Банк также заключил обновлённое соглашение по возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF), по которому обязательства на дату реструктуризации составляли около $348 млн. Фонд «Самрук-Казына» предоставил БТА Банку заём в размере $1,592 млрд, субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.

По итогам реструктуризации БТА Банк был рекапитализирован на сумму около $10 млрд. Фонд «Самрук-Казына» увеличил свою долю в капитале банка до 97,3 %. Доля кредиторов составила 2,5 % акций, доля миноритарных акционеров, владевших акциями до реструктуризации 2009—2010 годов — в совокупности 0,2 % акций банка.

В 2013 году банку удалось добиться существенного прогресса в процессе возврата активов — в рамках разбирательств, инициированных БТА Банком в судебных органах Великобритании против бывших представителей менеджмента и их сообщников. С ноября 2012 года Высокий суд Лондона вынес ряд решений, согласно которым в пользу банка будет взыскана компенсация ущерба на общую сумму около $4 млрд.

Помимо дальнего зарубежья, банк добился значительных успехов в работе по возврату активов в России и на Украине. Так, в 2013 году был получен ряд судебных решений по восстановлению залогового обеспечения и обращению на него взыскания; произведена регистрация ипотеки на крупные объекты недвижимости в Москве; обеспечен возврат значительной суммы ссудной задолженности. За счёт судебной реализации залогового имущества по проблемным займам Банку в 2013 году удалось вернуть 12,7 млрд тенге.

В феврале 2014 года «Казкоммерцбанк» и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев достигли окончательной договорённости по приобретению доли по 46,5 % акций «БТА Банка» каждый у АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». При этом оставшаяся в БТА доля «Самрук-Қазына» в 4,26 % должна быть передана «Казкоммерцбанку» по договору доверительного управления для обеспечения ККБ более 50 % голосов и операционного контроля над БТА.

4 июля 2014 года Фонд «Самрук-Қазына», владевший 97,26 % капитала «БТА Банка», в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, реализовал 93 % капитала «БТА Банка» консорциуму инвесторов в лице «Казкоммерцбанка» (46,5 %) и казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева (46,5 %).

Одновременно Фонд «Самрук-Қазына» передал оставшуюся долю в 4,26 % капитала «БТА Банка» по договору доверительного управления в «Казкоммерцбанк», что обеспечило «Казкоммерцбанку» более 50 % голосов и операционный контроль над «БТА Банком». Эта сделка была одобрена советом директоров и общим собранием акционеров «Казкоммерцбанка», также были получены необходимые разрешения Агентства по защите конкуренции и Национального банка Республики Казахстан.

Собственники и руководство 
Основными акционерами БТА Банка являются Казкоммерцбанк (46,5 %) и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев (46,5 %). Фонду «Самрук-Қазына» принадлежит доля в 4,26 %, которая по договору доверительного управления передана Казкоммерцбанку, что обеспечивает ККБ более 50 % голосов и операционный контроль над БТА Банком.

Оставшаяся доля акций (2,74 %) принадлежит кредиторам БТА Банка, конвертировавшим прежние обязательства банка в новые ценные бумаги и акции и миноритарным акционерам, владевшим акциями банка до реструктуризации 2010 года.

Председатель совета директоров — Кенес Ракишев (с 14 февраля 2014 года). Председатель правления — Магжан Ауэзов (с 25 февраля 2014 года).

Деятельность 

БТА Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг физическим лицам, субъектам малого и среднего бизнеса, крупным корпоративным клиентам. Филиальная сеть банка насчитывает 19 филиалов и свыше 174 отделений по Казахстану. Международные представительства банка расположены в России, Великобритании и Китае. Банковская сеть БТА распространяется на Казахстан, Россию, Белоруссию, Украину, Киргизию, Армению, Грузию и Турцию.

Современная технологическая инфраструктура БТА позволяет клиентам совершать большинство банковских операций дистанционно и в любое удобное время суток. Сеть каналов альтернативного банковского обслуживания БТА включает более 848 банкоматов, 1432 POS-терминала в предприятиях торговли и сервиса, 171 терминал самообслуживания, круглосуточное онлайн-отделение БТА24 и систему SMS-банкинга.

Финансовые показатели 
Согласно данным аудированной консолидированной отчётности, на 31 декабря 2013 года активы группы БТА составили 1 603 млрд тенге, кредитный портфель — 616 млрд тенге, обязательства — 1 323 млрд тенге, собственный капитал — 280,2 млрд тенге. Чистая прибыль группы за 2013 год составила 7,5 млрд тенге.

По состоянию на 31 марта 2014 года, на основе данных неаудированной промежуточной сокращённой консолидированной отчётности, активы группы составили 1 644,3 млрд тенге, кредитный портфель — 651,6 млрд тенге, обязательства — 1 359,5 млрд тенге, собственный капитал — 284,8 млрд тенге. Чистая прибыль группы за три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года, составила 8,7 млрд тенге.

Группа БТА 
Банковский конгломерат БТА присутствует в Казахстане, России, Китае, Турции, Киргизии, Белоруссии, Армении и на Украине.

Дочерние компании 
 ПАО «БТА Банк» (Украина)
 ЗАО «БТА Банк» (Белоруссия)
 АО «БТА Банк» (Киргизия)
 АО СК «Лизинг» (Казахстан)
 ОАО «НАСК „Оранта“» (Украина)
 ТОО «KAZKOM Realty» (Казахстан)

Также БТА Банку принадлежало ОАО АКБ «БТА-Казань» (Татарстан, Россия), но в процессе санации, проводимой ЦБ РФ в мае 2014 года в связи с финансовыми проблемами в БТА-Казань, все акционеры утратили контроль за российским банком. Новым владельцем БТА-Казань стало ООО «Новая нефтехимия».

См. также 
 Список банков Казахстана
 Финансовый кризис 2007—2010 годов в Казахстане
 АМТ банк
 Народный банк Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт банка
 
  

Исчезнувшие банки Казахстана
БТА Банк